Primera División 1958-1959 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1958-1959 – torneo di calcio spagnolo